Le detentrici del titolo sono Sara Errani e Roberta Vinci, ma hanno deciso di non partecipare.

Elise Mertens e An-Sophie Mestach hanno sconfitto Danka Kovinić e Barbora Strýcová per 2-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Julia Görges /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

  Anna-Lena Grönefeld /  Coco Vandeweghe (quarti di finale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Paula Kania (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2016
WTA Tour 2016